Franzenshof ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
  Franzenshof, Gemeindeteil der Stadt Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
in Polen
 Franciszkowo (ehemals Franzenshof im Landkreis Leipe (Westpr.), Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Skępe
 Maniszewo (ehemals Franzenshof im Landkreis Weststernberg, Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Rzepin
in Russland
 Wasnezowo (Васнецово) (ehemals Franzenshof im Landkreis Gerdauen, Ostpreußen), Ortschaft in der Oblast Kaliningrad; siehe Krylowo
in Tschechien
 Františkov (Ovčáry) (Franzenshof), Gemeinde Ovčáry, Okres Kolín